Het meervoud van dokter; een arts
 Dokters (boek), een roman van Erich Segal
 Dokters (televisieserie), een door Net5 uitgezonden scripted reality-serie